«Арлезианка» ( — жительница Арля) — название нескольких произведений:

 «Арлезианка» — рассказ Альфонса Доде из сборника «Письма с моей мельницы», 1869.
 «» — трёхактная пьеса Альфонса Доде, впервые представленная в парижском театре «Водевиль», 1872.
 «» — музыка Жоржа Бизе к одноимённой пьесе Альфонса Доде и две сюиты на её основе.
 «Арлезианка» (Портрет мадам Жену) — серия картин кисти Винсента ван Гога, 1888—1890.
 «» — трёхактная опера Франческо Чилеа по либретто Леопольда Маренко (1897, новая редакция — 1898).
 «» — балет Ролана Пети на музыку Жоржа Бизе (1974).

 В кинематографе
 «Арлезианка» — немой короткометражный фильм Альбера Капеллани по сценарию Леона Доде (Франция, 1908).
 «» — Андре Антуана (1922)
 «» — фильм Жака де Баронселли (Франция, 1930).
 «» — фильм Марка Аллегре с Луи Журданом в главной роли (Франция, 1942).